Римберт, иногда также Ремберт (; ; ; умер , ) — архиепископ Гамбург-Бременский (865—888), агиограф, святой неразделенной церкви.

Биография 
Римберт родился и вырос во Фландрии, в окрестностях монастыря Торхаут (, ). В то время (в 832−843 годы) этот монастырь относился к ведению Гамбургского архиепископства, но в 843 году, вследствие раздела Франкской империи по Верденскому договору, он отошел к Западно-Франкскому королевству и выпал из-под власти Гамбургского архиепископства. Посещавший Торхаут святой Ансгар заметил мальчика и уговорил родителей Римберта отдать его учиться в монастырскую школу в Торхауте, чтобы Римберт сделался клириком.

После обучения в монастырской школе Римберт стал помощником и близким другом Ансгара, вероятно, путешествовал вместе со своим учителем в Швецию на проповедь Евангелия, был посвящён в диаконы. После смерти святого Ансгара 3 февраля 865 года Римберт, по завету Ансгара, был избран вторым гамбург-бременским архиепископом. Летом 865 года рукоположен в епископы, в декабре 865 г. получил от папы Николая I архиепископский паллий. Также после избрания архиепископом вступил в качестве монаха в монастырь Корвей. Управлял епархией вплоть до своей смерти в 888 году. Был автором жития своего предшественника на кафедре — святого Ансгара. Известны также два адресованные Римберту письма: «О пёсьеголовых людях» и «О браках между родственниками».

«Житие святого Ансгара» 
Святой Римберт более всего известен в качестве автора «Жития святого Ансгара», которое он написал вместе с ещё одним, не названным по имени, учеником Ансгара. Экземпляр этого сочинения был послан из Гамбурга в монастырь Корби (Старая Корбея), монахом которого являлся святой Ансгар. Именно оттуда и происходит одна из рукописей «Жития святого Ансгара».

Примечания

Литература 
 Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der hamburgischen Kirche und des Reiches / Hrsg. von Werner TRILLMICH und Rudolf BUCHNER. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe / 11). Darmstadt, 1990 (6. Auflage). RI OPAC.
 Ansgar und Rimbert, die beiden ersten Erzbischöfe von Hamburg/Bremen und Nordalbingen: die frühmittelalterlichen Lebensbeschreibungen in deutscher Übersetzung und mit einer Einführung / Hrsg. von Hilde RIEPER. 3. Auflage. Hamburg, 2000. ISBN 3-930826-00-3.
 Rimbert der Nachfolger Ansgars / Hrsg. Katholische Akademie Hamburg. Mit Beitrag von W. Sanders. Hamburg, 2000.
 Seegrün Wolfgang. Erzbischof Rimbert von Hamburg-Bremen im Erbe des päpstlichen Missionsauftrages // Von der Christianisierung bis zur Vorreformation. Hamburg, 2003. S. 115—129.

Ссылки 
 Vita Rimberti
 Римберт. Житие св. Ансгария
 Литература о «Житии святого Ансгара» в Repertorium «Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters»
 Статья о святом Римберте на английском языке

Агиографы
Архиепископы Бремена
Архиепископы IX века
Христианские святые IX века
Католические святые
Святые периода Каролингов
Бенедиктинцы Германии
Святые Единой Церкви
Святые Германии
Святые Дании
Святые Швеции
Религиозные деятели Швеции